Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2004 fand vom 12. bis 18. Juli 2004 in Hwacheon, Südkorea, statt.

Medaillengewinner

Finalergebnisse

Weblinks
 Südkoreanische Badmintonergebnisse seit-Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2004

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2004
Badminton 2004
Badminton (Südkorea)
Sportveranstaltung in Gangwon-do
Sport (Hwacheon)